JCB steht für:
 Japan Credit Bureau, ein japanisches Kreditkartenunternehmen
 J.C. Bamford Excavators, ein britischer Baumaschinenhersteller
 Journal of Cell Biology

JCB